«Геракл» («Геркулес») () — приключенческий мини-сериал режиссёра Роджера Янга.
Мировая премьера фильма состоялась 16 мая 2005 года.

Сюжет 
Рождённый от великого бога Зевса и царицы Алкмены, молодой Геракл был отвергнут собственной матерью и ненавидим супругой Зевса, богиней Герой. Ещё когда Геракл лежал в колыбели, она наслала на него двух ядовитых змей.

Но когда младенец расправился со змеями голыми руками, все поняли, что Гераклу уготована великая и необычная судьба. Совершив свои знаменитые Двенадцать подвигов, Геракл стал первым среди людей и равным богам…

В ролях

Награды и номинации 
 2005 — Номинация на прайм-таймовую премию «Эмми» за лучший монтаж звука
 2005 — Премия «Online Film & TV Association Awards» за лучшие визуальные эффекты в  кино или мини-сериале

Примечания

Ссылки 
 
 
 ProSieben: «Herkules» auch am zweiten Abend schwach
 «Hercules» на сайте www.rhifilms.com (архив)

Телефильмы 2005 года
Телефильмы США
Телефильмы на английском языке
Фильмы Роджера Янга
Приключенческие фильмы США
Фильмы о Геракле
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы США 2005 года